Балі́цький — українське, білоруське, польське і словацьке прізвище.

Особи 
 Баліцька Марія Йосипівна (* 1963) — українська журналістка, літераторка, громадська діячка.
 Баліцький Михайло Григорович (1947—1997) — журналіст, публіцист, громадський діяч.
 Стефан Баліцький (; 1899—1943) — польський прозаїк і новеліст, педагог.

Див. також 
 Балицький

Прізвища на -цький‎